Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Miami Open) van 2019 vond plaats van 19 tot en met 31 maart in Miami Gardens, 27 km benoorden de Amerikaanse stad Miami. Het was de 35e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2019. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Hard Rock Stadium.

Enkelspel 
Titelverdedigster was de Amerikaanse Sloane Stephens – zij was als vierde geplaatst, maar werd in de derde ronde uitgeschakeld door de ongeplaatste Duitse Tatjana Maria.

Het twaalfde reekshoofd Ashleigh Barty uit Australië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in twee sets. Barty wist het toernooi van Miami voor het eerst in haar carrière te winnen. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 1.354.010 prijzen­geld op dit toernooi.

De als eerste geplaatste Japanse Naomi Osaka werd in de derde ronde uitgeschakeld door de Taiwanese Hsieh Su-wei.

De Nederlandse Kiki Bertens was als zevende geplaatst en hierdoor vrijgesteld van de eerste ronde. Zij wist uiteindelijk de vierde ronde te halen - hierin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares. 

Ook de Belgische Elise Mertens was als zestiende reekshoofd vrijgesteld van de eerste ronde. Voor haar werd de derde ronde het eindstation na verlies tegen de Tsjechische Markéta Vondroušová.

De Belgische Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde na verlies tegen de Kazachse Joelija Poetintseva. Haar landgenote Alison Van Uytvanck stond ook op de hoofdtabel maar gaf kort voor haar eersterondepartij forfait wegens griepkachten – zij werd vervangen door lucky loser Kristýna Plíšková.

Een vierde Belgische, Yanina Wickmayer, had zich via de kwalificaties op de hoofdtabel geplaatst. Zij slaagde erin haar eersterondepartij te winnen, maar moest in de tweede ronde het hoofd buigen voor het eerste reekshoofd, de Japanse Naomi Osaka.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

Titelhoudsters waren de Australische Ashleigh Barty en de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Vandeweghe was wegens een blessure echter niet in de mogelijkheid haar titel te verdedigen. Barty speelde, na het verkrijgen van een wildcard, aan de zijde van Wit-Russin Viktoryja Azarenka. Zij wisten de halve finale te bereiken, waarin zij verloren van de uiteindelijke winnaressen.

Het ongeplaatste duo bestaande uit de Belgische Elise Mertens en de Wit-Russin Aryna Sabalenka won het toernooi. In de finale versloegen zij het als zesde geplaatste Australisch/Chinees koppel Samantha Stosur en Zhang Shuai in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Mertens had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Sabalenka een. Door deze overwinning werden zij het vierde dubbelspelduo dat er ooit in slaagde de "Sunshine Double" te voltooien (winst in Indian Wells en Miami in hetzelfde jaar).

Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková verloor meteen hun openingspartij van Azarenka en Barty. 

De Belgische Kirsten Flipkens speelde aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson – zij verloren hun openingspartij van de Poolse Alicja Rosolska en de Chinese Yang Zhaoxuan.

De Nederlandse Demi Schuurs speelde samen met de Russin Veronika Koedermetova. Zij strandden in de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Miami 2019
Miami